Ork ima več pomenov:

 Ork, pripadnik izmišljene ljudem podobne rase
 Orki (Tolkienova mitologija), orki v Tolkienovem legendariju
 90482 Ork, čezneptunski asteroid odkrit leta 204